Moivre peut faire référence à :
 Abraham de Moivre (1667-1754), un mathématicien d’origine française principalement connu pour :
 la formule de Moivre, concernant les relations entre les nombres complexes et la trigonométrie,
 le théorème de Moivre-Laplace, concernant le calcul des probabilités,
 (28729) Moivre, l’astéroïde nommé en hommage à sa personne,
 Moivre (figure géométrique), une figure géométrique ;
 Moivre, une commune française du département de la Marne en région Champagne-Ardenne ;
 Moivre, une rivière située dans le département de la Marne.